Улица Герцена — элемент городской структуры города Владимир. Проходит через исторический центр города от улицы Осьмова, пересекая улицы Чехова, Златовратского и Свердлова, до Спортивного переулка.

История 

Первоначальное название — Большая Ильинская — как и ряд улиц города: Сергиевская, Спасская, Вознесенская, комплекс Троицких улиц, получила по названию близ расположенной церкви, служившей заметным ориентиром. Церковь Илии Пророка (Ильинская) находилась на месте современного детского сада № 30 (д. 75а по ул. Б. Московская). Построенная в XVII веке, она была снесена в 1932 году.

Современное название улица получила в 1920 году в память русского публициста-революционера А. И. Герцена (1812—1870), по этой улице 9 мая 1838 года молодой Александр Герцен проезжал на венчание из дома титулярного советника Константина Петровича Смирнова (на месте современного д. 29, событие подробно описано Герценом в мемуарах «Былое и думы»).

Известные жители 

 д. 22 — Н. Е. Федосеев (1871—1898) — один из первых пропагандистов марксизма в России и руководитель первых марксистских кружков в стране (мемориальная доска).
 угол с улицей Свердлова, д. 3 — историк, архивист, краевед, основатель и первый руководитель государственной архивной службы Владимирской области Н. В. Малицкий (мемориальная доска)
 д. 23 — К. Н. Тихонравов (1822—1879) — русский археолог, этнограф и статистик, редактор «Владимирских губернских ведомостей», секретарь Владимирского губернского статистического комитета, исследователь Владимирской губернии.
 д. 39 — Н. Н. Златовратский (1845—1911) — русский писатель (мемориальная доска).

Достопримечательности 
В начале улицы у пересечения с улицей Столетовых сохранились остатки древнего оборонительного (Ивановского) вала.

СШОР по спортивной гимнастике им. Н. Г. Толкачева (Спортивный переулок, 1)

Литература

Примечания

Ссылки 
Владимирская область город Владимир

Улица Герцена во Владимире
Улицы Владимира
Объекты, названные в честь Александра Герцена